Свято-Владимирская церковь () — православный храм в деревне Чижевщина (Жабинковский район). Памятник русско-византийской архитектуры.

История 
Построен из кирпича в 1894 году, на южной окраине деревни, на месте бывшего монастыря XVI века, который сгорел в 1882 году. Построена из кирпича и бутового камня как храм-памятник в честь победы русского войска под командованием А. В. Суворова 6 сентября 1794 года над армией генерала Сераковского на Крупчицких полях. Проект храма на 375 человек разработанный в 1884 г. младшим инженером А. И. Ремером, смета составлен младшим архитектором П. И. Золотарёвым. По некоторым данным автором проекта является архитектор А. В. Кенель (1844 г.) или М. В. Романов.

Архитектура 
Крестово-купольный храм с пятиугольной апсидой и трехъярусной колокольней. Алтарь соединен с алтарем и дьякоником узкими проходами. Колокольня и световой барабан основного объема выполнены в едином объемно-пластическом решении, которое в поперечном сечении представляет собой восьмигранник и завершается куполами с небольшими луковичными головками. По внешнему виду церковь напоминает памятники каменного северного зодчества XVII—XVIII вв.

Интерьер 
В интерьере храма господствует подкупольное пространство светового барабана, что держится на 4 мощных устоям, парусах и подпружных арках.

Литература 
 Архітэктура Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. — Мінск, 1993.
 Кулагін А. М. Праваслаўныя храмы Беларусі : энцыклапедычны даведнік / [рэдакцыйны савет: Г. П. Пашкоў, Л. В. Календа]. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2007. — 653 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-11-0389-4.

Примечания

Ссылки 
 .
 .

Историко-культурные ценности Республики Беларусь
Чижевщина
Страницы с непроверенными переводами
Жабинковский район